Торговцево — название нескольких населённых пунктов:
 Торговцево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Торговцево — хутор в Старицком районе Тверской области.
 Торговцево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.